Sotra est le nom d'un archipel norvégien composé de deux îles
 Sotra Facula, un cryovolcan situé sur Titan, un satellite de la planète Jupiter
 SOTRA est la société des transports Abidjanais
 SOTRA Tourisme & Voyages (STV) est une agence de voyages et une société de transport ivoirienne.